Futbolista Argentino, nació el 25 de febrero de 1978. Se destacó en la década del 90´ en el Club Argentino Ferro Carril Oeste, en las Inferiores del mismo llegando a se el goleador de su categoría por 2 años. Luego pasó por los clubes Platense y River Plate donde finalizó su corta carrera.
Según los allegados a las instituciones donde el jugodor Leandro tenía una gran destreza y podría haber llegado a primera división y también a la selección Argentina.

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste